La Prva liga Republike Srpske 2009-2010 è stata la quindicesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, l'ottava come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Vi è stata una riduzione di due unità: dalle 16 squadre della stagione precedente si è passati a 14 partecipanti.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2010-2011.
  Partecipa al baraž.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Baraž
Il vincitore della Druga Est 2009-10 () rinuncia alla promozione, quindi la FSRS decide di far disputare un baraž (spareggio) fra la 12ª della 1.liga () e la 2ª della 2.liga Est () con in palio un posto nella Prva liga 2010-11.

 Podrinje promosso, Romanija retrocesso

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2009-2010
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2009-2010
 Kup Bosne i Hercegovine 2009-2010
 Kup Republike Srpske 2009-2010

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Edizioni della Prva liga Republike Srpske